La Coppa d'Asia femminile 1986, nota anche come 1986 AFC Women's Asian Cup, è stata la sesta edizione della massima competizione asiatica di calcio femminile organizzata dalla Asian Football Confederation (AFC). Il torneo, che nella sua fase finale ha visto confrontarsi sette nazionali, si è disputato a Hong Kong dal 14 al 23 dicembre 1986.

Il torneo è stato vinto dalla  per la prima volta in assoluto superando in finale il  per 2-0.

Stadi 
Gli incontri del torneo vennero disputati in tre stadi.

Squadre partecipanti

Fase a gruppi

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali

Finale terzo posto

Finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1986
Competizioni sportive a Hong Kong
1986